Il singolare del torneo di tennis Merano Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Frédéric Fontang che ha battuto in finale Carlos Costa 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Eduardo Masso (primo turno)
 Paolo Canè (secondo turno)
 Frédéric Fontang (Campione)
 Francisco Roig (primo turno)

 Carlos Costa (finale)
 Tomáš Anzari (primo turno)
 David Rikl (primo turno)
 Claudio Mezzadri (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Merano Challenger 1991